OOSA steht für:
 Flughafen Salala in Oman (ICAO-Code)
 Object Oriented System Analysis, Modellierungssprache im Software-Entwurf
 Office for Outer Space Affairs, das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen

OOSA